

Niemcy 
2 gminy:
 Grabau – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Herzogtum Lauenburg
 Grabau – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Stormarn

Osoby 
 Amadeus William Grabau – niemiecko-amerykański paleontolog